Drenkhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Drenkhahn (1926–1959), deutscher Maler und Grafiker
 Kirstin Drenkhahn (* 1975), deutsche Juristin

Siehe auch:
 Drenckhahn
 Drenckhan